Big Stamp bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Stamp (North Carolina)
 Big Stamp (Tennessee)